Miladinovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Миладиновци) :
Miladinovtsi, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Miladinovtsi, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Miladinovtsi, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol ;
en macédonien (le nom étant écrit Миладиновци) :
Miladinovtsi, village macédonien de la municipalité d'Ilinden.